Никола́й Алексеевич Толсто́й:
 Толстой, Николай Алексеевич (1856—1918) — литератор, автор публицистических статей, художник.
 Толстой, Николай Алексеевич (1867—1938) — священник, журналист, издатель.